Von Prag ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:
* Adalbert von Prag (um 956–997), Heiliger, Bischof von Prag
 Cosmas von Prag (um 1045–1125), Chronist
 Gorazd von Prag (als Matěj Pavlík; 1879–1942), tschechischer orthodoxer Bischof 
 Michael von Prag († 1401), Prior der Kartause Prag und Schriftsteller